AMD Turion X2 Ultra -  mobilny procesor dwurdzeniowy wykonany w technologii 45 nm. Jest następcą procesora Turion 64 X2

Zobacz też 
 Lista procesorów AMD

Procesory AMD